Badiali – frazione di Città di Castello
Badiali – abitanti di Badia Pozzeveri
Badiali – abitanti di Badia Tedalda
 Carla Badiali (1907-1992) – pittrice italiana
 Daniele Badiali (1962-1997) – presbitero e missionario italiano
 Giuseppe Badiali (1797-1859) – pittore e scenografo italiano
 Otello Badiali (1924) – ex calciatore italiano